Металлоиндикаторы — вещества, предназначенные для определения точки эквивалентности при комплексонометрическом титровании. Металлоиндикатором называют индикатор, изменяющий окраску в зависимости от концентрации иона металла. Металлоиндикаторы - обычно органические соединения, которые с ионами металла образуют окрашенные комплексы.

Группы металлоиндикаторов
 Индикаторы, которые сами не имеют окраски, но образуют с ионами металлов окрашенные комплексы (салициловая, сульфосалициловая кислоты, тайрон, гидроксамовые кислоты - при определении железа (III); тиомочевина - при определении висмута (III)). Интенсивность окраски образующихся комплексов обычно невысока. Поэтому, чтобы наблюдать окраску комплекса, концентрация индикатора должна быть приблизительно в 10 раз больше концентрации определяемого металла. 
 Металлохромные индикаторы - органические соединения, содержащие в своих молекулах хромофорные группы (следовательно, окрашенные), образующие с ионами металла внутрикомплексные соединения, по цвету отличающиеся от самих индикаторов. Примеры металлохромовых индикаторов: азосоединения (эриохромовый черный Т, 1-(2-пиридилазо)-2-нафтол), трифенилметановые красители (ксиленоловый оранжевый), мурексид, дитизон и другие.

Требования, предъявляемые к металлоиндикаторам
 Металлоиндикаторы должны в выбранной области рН образовывать с ионами металлов достаточно устойчивые комплексы с соотношением M:Ind = 1:1. Условные константы устойчивости комплексов MInd должны быть меньше условных констант устойчивости комплексов данных металлов с ЭДТА: 10<β'MY/β'MInd≤104. С свою очередь достаточно большие значения констант устойчивости комплексов MInd позволяют использовать небольшие соотношения концентраций индикатора и металла cInd/cM<0,01, что соответствует уменьшению погрешности титрования. 
 Комплекс иона металла с индикатором должен быть кинетически лабильным и быстро разрушаться при действии ЭДТА.
 Изменение окраски раствора в конечной точке титрования должно быть контрастным.

Распространенные металлоиндикаторы и их цвета в водных растворах 
(цвет комплекса несколько изменяется в зависимости от иона связанного металла)

Примечания

Литература 
 

Аналитическая химия
Комплексонометрические индикаторы